Pivnice (Cazin, BiH), naseljeno mjesto u sastavu općine Pivnice, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.
 Pivnice (Bačka Palanka, Srbija), naseljeno mjesto u sastavu općine Bačka Palanka, Srbija